Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Baku Cup 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla nejvýše nasazená srbská tenistka Bojana Jovanovská, kterou ve druhém kole vyřadila Tunisanka Ons Džabúrová.

Soutěž dvouhry vyhrála sedmá nasazená ukrajinská hráčka Elina Svitolinová, která ve finále zdolala izraelskou nenasazenou tenistku Šachar Pe'erovou ve dvou sadách . Svou první finálovou účast na okruhu WTA Tour tak proměnila v premiérový titul.

Nasazení hráček 
  Bojana Jovanovská (2. kolo)
  Donna Vekićová (čtvrtfinále)
  Chanelle Scheepersová (2. kolo)
  Alexandra Cadanțuová (semifinále)
  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Polona Hercogová (1. kolo)
  Elina Svitolinová (vítězka)
  Vesna Doloncová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2013
WTA Tour 2013